

Letteratura
 Marion Delorme – opera di Amilcare Ponchielli

Persone
 Danièle Delorme (1926-2015) – attrice cinematografica e teatrale francese
 Philibert Delorme (1514-1570) – architetto francese
 Pierre Claude François Delorme (1783-1859) – pittore e incisore francese
 Marguerite Delorme (1876-1946) – pittrice francese